est un genre éteint de dinosaures carnivores du clade des Neotheropoda qui a vécu à la fin du Trias supérieur au Norien et au Rhétien il y a entre  et  millions d'années, une époque où les dinosaures ont commencé à dominer la Terre. Ses fossiles ont été découverts en Allemagne (Thuringe) et en Suisse dans le canton d'Argovie. C'est l'un des dinosaures européens du Trias les mieux connus et les plus fréquents.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par Samuel Paul Welles en 1984. Il était également fait état d'une espèce, Liliensternus airelensis, qui est maintenant considérée comme faisant partie d'un genre spécifique, Lophostropheus.

Étymologie 
Son nom signifie « reptile de Lilienstern », en mémoire du paléontologue allemand Hugo Rühle von Lilienstern, le premier qui en fit la découverte.

Description 

Liliensternus est un dinosaure carnivore du clade des Theropoda. Il mesurait entre  de long et  de haut, pour une masse estimée entre .

Paléobiologie 
Son crâne est caractérisé par une crête semblable à celle de Dilophosaurus. Il avait des os creux lui permettant de courir rapidement. Les crêtes qui ornaient la tête pouvait aussi servir de signe de reconnaissance, elles partaient des narines vers l'arrière des yeux.

Paléoécologie 
Liliensternus était, pour son époque, un grand dinosaure théropode. À la fin du Trias, certaines espèces de dinosaures herbivores tels les prosauropodes acquirent de grandes tailles, et les théropodes comme Liliensternus pouvaient les chasser. Ces gros théropodes n'avaient eux-mêmes aucun prédateur : au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent être considérés comme des superprédateurs.

Nourriture 
Liliensternus était un carnivore. Il mangeait les autres dinosaures, dont les herbivores à long cou qui furent des proies favorites comme les platéosaures, une des espèces les plus répandues en Europe. D'autres animaux pouvaient s'ajouter au menu. Il pouvait s'attaquer aux gros dinosaures piégés dans les milieux boueux.

Classification 
Le cladogramme suivant, de C. Hendrickx et ses collègues de 2015, montre la position de Liliensternus en position basale parmi les Notheropoda, et ses relations avec ses proches parents
 :

Liliensternus était autrefois classé dans la famille des Coelophysidae comme Coelophysis ou encore Procompsognathus, ou le Dinosauriformes Saltopus.

Oiseau ou / et dinosaure ? 

En 1802 aux États-Unis, dans le Connecticut, à Hartford, des empreintes tridactyles de pas fossiles de grande taille sur des roches datant du Trias furent attribuées à des . Quand des dinosaures carnivores de grande taille du Trias comme Liliensternus furent découverts, on comprit qu'il s'agissait de théropodes, et ce fut le début de la prise de conscience de la parenté entre oiseaux et dinosaures, qui aboutit à relier les premiers aux théropodes parmi les seconds.

Notes et références 
 Dougal Dixon,  Le Trias, éd. Le monde préhistorique 2007,

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Coelophysis
 Lophostropheus

Liens internes 
 Liste des dinosaures

Coelophysoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1984